2 miejscowości w Polsce: 
 Stare Guty – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo 
 Stare Guty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz